Георг Шмидт:
 Шмидт, Георг Филипп (1766—1849) — немецкий врач и поэт, известный под именем Schmidt von Lübeck.
 Шмидт, Георг Фридрих (1712—1775) — немецкий гравёр.
 Шмидт, Георг (1927—1990) — австрийский футбольный тренер.